Nom de diversos concilis celebrats a la ciutat d'Arle, a Occitània:
 Concili d'Arle del 314
 Concili d'Arle del 353
 Concili d'Arle del 435
 Concili d'Arle del 443
 Concili d'Arle del 451
 Concili d'Arle del 454
 Concili d'Arle del 455
 Concili d'Arle del 462 (en realitat sínode provincial)
 Concili d'Arle del 463
 Concili d'Arle del 474 (podria ser el 475 o algun altra any proper)
 Concili d'Arle del 476
 Concili d'Arle del 524
 Concili d'Arle del 554
 Concili d'Arle del 590 (l'any exacte no és conegut)
 Concili d'Arle del 682
 Concili d'Arle del 813
 Concili d'Arle del 1037
 Concili d'Arle del 1041
 Concili d'Arle del 1059
 Concili d'Arle del 1205
 Concili d'Arle del 1234
 Concili d'Arle del 1236
 Concili d'Arle del 1263
 Concili d'Arle del 1234 (en realitat sínode provincial)
 Concili d'Arle del 1275
 Concili d'Arle del 1448
 Concili d'Arle del 1457 (data alternativa 1453)